Jonasson est le nom de famille de
 Frank Jonasson (1878 - 1942), acteur américain
 Hallgrímur Jónasson (né en 1986), footballeur islandais
 Hermann Jónasson (1896 - 1976), homme politique islandais
 Jonas Jonasson (né en 1961), écrivain et journaliste suédois
 Óskar Jónasson (né en 1962), réalisateur et scénariste islandais
 Ragnar Jónasson (1976-), écrivain islandais, auteur de roman policier
 Sven Jonasson (1909 - 1984), footballeur suédois

Homonymie de patronyme